Nérite peut désigner :
 un personnage mineur de la mythologie grecque, Nérite ;
 le nom commun d'un genre de gastéropodes marins, Nerita.